Les Cheyennes sont un peuple amérindien des États-Unis parlant la langue cheyenne.
 Cheyenne est un prénom féminin et masculin d'origine nord-amérindienne qui signifie « oratrice inintelligible » du peuple Cheyenne, en langue cheyenne, langue tonale faisant partie du grand groupe des langues algonquiennes. 
 Cheyenne, le bateau de Steve Fossett ;

Toponymes 

 Cheyenne, ville américaine et capitale de l'État du Wyoming ;
 Cheyenne, petite ville américaine de l'État de l'Oklahoma ;
 Mont Cheyenne, montagne située dans l'État du Colorado, où se trouve la base militaire Cheyenne Mountain Command Center ;
 Cheyenne, nom d'un affluent de la rivière Missouri ;
 Sheyenne, ville située dans le Dakota du Nord.

Art et culture 
 Cheyenne, film américain réalisé par Albert S. Rogell en 1929.
 Wyoming Kid (Cheyenne), film américain réalisé par Raoul Walsh en 1947.
 Les Cheyennes (Cheyenne Autumn), film américain réalisé par John Ford, sorti en 1964.
 Cheyenne, film américain réalisé par Dimitri Logothetis en 1996.
 Cheyenne est une actrice de film pornographique.
 Cheyenne est une série de 7 saisons créée en 1955 avec Clint Walker.

Armement 
 Lockheed AH-56 Cheyenne est un hélicoptère de combat américain ;

Entreprise 
 Cheyenne Software était un éditeur de logiciels utilitaires pour serveur Windows. Ses produits phares étaient : ARCServe (logiciel de sauvegarde) et InoculanIT (logiciel Anti-virus). Cheyenne Software a été racheté par Computer Associates.

Voir aussi 
 Guerres indiennes
 Bataille de Washita River
 Los Cheyenes, groupe de rock espagnol des années 1960.

Homonymie de titre